Влады́кино-Московское — узловая железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги в Москве. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением.

В пределах станции располагается остановочный пункт Влады́кино Московского центрального кольца.

Станция располагается между Ботаническим садом РАН и промзоной. У западной горловины станции — эстакада Алтуфьевского шоссе.

В границах станции находится один из двух на Малом кольце переездов со шлагбаумом — с Сигнальным проездом, соединительная ветвь № 4 Владыкино-Московское — Бескудниково.

От станции отходит соединительная ветвь № 4 на Савёловское направление МЖД на станцию Бескудниково. До 1960-х гг. действовала соединительная ветвь № 3 на Октябрьскую железную дорогу на станцию Ховрино, позже она была заброшена и разобрана. Из северной горловины станции отходил путь к Кировской овощной базе, из южной - на Владыкинский механический завод. В 1990-х время они перестали использоваться и были разобраны.

Название станции 

Станция названа по имени прилегающего села Владыкина, принадлежавшего боярам Шуйским и патриарху Никону. К началу XX века здесь был дачный посёлок, из жителей которого можно выделить драматическую актрису Марию Ермолову, захороненную на местном кладбище согласно её завещанию.

В 1942 году станция Владыкино была переименована во Владыкино-Московское для устранения одинаковых имён станций на сети железных дорог СССР (вторая станция Владыкино в Узбекской ССР, в 1962 году переименована в Акбарабад, при этом старое название станции в Москве восстановлено не было).

Актуальное состояние 
Станция Владыкино имеет два главных, три приёмоотправочных и один погрузоразгрузочный путь. Вдоль двух главных путей расположены пассажирские платформы. Из 19 стрелочных переводов — 16 на железобетонном основании (на 1 сентября 2011).

90 процентов от всей грузовой работы на станции составляет погрузка (в месяц 100—120 вагонов), 10 процентов — выгрузка. Две трети от всей номенклатуры грузов станции составляет сборный груз (товары народного потребления), одну треть — металлолом. До запуска реконструкции и запуска пассажирского движения через станцию курсировало 30—40 пар полносоставных грузовых поездов в сутки (по состоянию на 2011). 

Персонал станции — 8 сотрудников (начальник, 5 дежурных по станции, 1 приёмосдатчик, 1 станционный рабочий).

3 мая 2014 года станция закрыта для грузовых и пассажирских операций. Код ЕСР сменён с 198902 на 198917.

До начала организации пассажирского движения с северной стороны станции размещалась транспортная фирма отправлявшая грузы в вагонах ДПЛГ, и база металлолома. Они использовали крайний северный путь станции. В настоящее время станция функционирует как разъезд на 3 главном пути МОЖД и обслуживает только соединительную ветвь на Бескудниково.

Архитектура 
Сохранился ряд станционных построек начала XX века, в том числе
 Вокзал 1908 года (значительно перестроенный)  .
 Будка управления стрелками и сигналами в восточной горловине  .
 Путевая казарма 1908 года, надстроенная и отделанная сайдингом .
 Жилой дом 1908 года, с надстроенной мансардой (полностью снесён в январе 2020 года при строительстве эстакады СВХ) .
 товарная контора, пакгауз  .

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы
 Отрадное

Примечания

Ссылки 

 Владыкино на сайте MKMZD.RU
 Станция Владыкино на сайте «Северяне»
 Забытое кольцо Москвы 

Станции Малого кольца Московской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Станции 4 класса
Промежуточные станции
Отрадное (район Москвы)
Марфино